Drachenbootfestival oder auch Drachenboot-Festival steht für

 Drachenboot-Festival Hannover, das seit 1995 vom Hannoverschen Kanu-Club von 1921 auf dem Maschsee veranstaltete Festival
 Drachenboot-Festival Ladenburg, das seit 2005 jedes Jahr in Ladenburg stattfindet
 Drachenbootfestival (Schwerin), das seit 1992 in Schwerin ausgetragene Festival

Siehe auch:
 Drachenbootfest